Montt je jméno katalánského původu a může označovat:

místo
 Puerto Montt – město v jižním Chile
 Manuel Montt (stanice metra) – stanice metra v Santiagu de Chile
 Ledovec Jorge Montt – ledovec v Chile
 Isla Jorge Montt (ostrov Jorge Montta) – ostrov v Chile

osoby
 Efraín Ríos Montt (1926–2018) – guatemalský politik a generál
 Jorge Montt (1845–1922) – chilský admirál, politik
 Manuel Montt (1809–1880) – chilský politik a prezident
 Pedro Montt (1849–1910) – chilský politik a prezident

ostatní
 Almirante Montt (1987) – tanker chilského námořnictva

Podobné názvy 
 Mont